Kunsten at græde i kor har flere betydninger:

 Kunsten at græde i kor (film) – en film fra 2006.
 Kunsten at græde i kor (bog) – en bog fra 2002.